Жулево — название нескольких населённых пунктов:
 Жулево — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Жулево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Жулево — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Жулево — деревня в Торжокском районе Тверской области.